Drangovo kan syfta på:

Bulgarien 

 Drangovo (distrikt i Bulgarien, Blagoevgrad), Obsjtina Petritj, 
 Drangovo (distrikt i Bulgarien, Plovdiv), Obsjtina Brezovo, 
 Drangovo (distrikt i Bulgarien, Kardzjali), Obsjtina Kirkovo,